MacAyeal steht für:
 MacAyeal-Eisstrom, Eisstrom im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 MacAyeal Peak, Berg in der Britannia Range, Antarktika